Colazione da Tiffany – romanzo breve di Truman Capote (1958)
Colazione da Tiffany – film di Blake Edwards (1961) tratto dal romanzo omonimo di Truman Capote
Colazione da Tiffany – musical di Bob Merrill (1966)
Colazione da Tiffany – programma radiofonico di Rai Radio Due condotto da Luca Bianchini e Maria Vittoria Scartozzi.